Efekt označuje:
 synonymum pro účinek či výsledek

ekologie
 skleníkový efekt

astronomie a astrofyzika
 Jarkovského efekt
 Shapirův efekt

biologie
 Efekt hrdla lahve

chemie
 Indukční efekt
 Mezomerní efekt
 Sabatierův efekt
 Chelátový efekt
mediální studia
 efekty mediální komunikace
psychologie
 Mozartův efekt
 Bradleyho efekt
 Efekt přihlížejícího
 Efekt kongruence

umění
 Zcizovací efekt
 Modrý efekt

zdraví
 Jojo efekt

zbraně
 Munroeův efekt

jiné
 Dominový efekt
 Motýlí efekt

Související články 
 účinnost

Externí odkazy